Варберг — название города.

 Варберг (Varberg) — город в Швеции
 «Варберг» — шведский футбольный клуб
 Варберг (Warberg) — город в Германии